Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2005 года прошёл в городе Гронинген с 3 по 16 апреля по круговой системе.

Первый тур был сыгран в Martini Plaza, остальные раундов в Kardinge. Кес Тейссен выиграл с 17 очками в третий раз подряд титул чемпиона страны. Ханс Янсен, Александр Балякин и Герард Янсен поделили второе место с 15 очками. Мартин Долфинг занял пятое место с 14 очками.

Ход турнира 
В первом и третьем туре все партии завершились миром, во втором выиграл только Кес Тейссен, тем самым став единоличным лидером с 3 очками. В 4-м туре Кес снова выиграл, и остался лидером турнира. В 5-м Кеса Тейссена догнал Герард Янсен. Они набрали по 7 очков (+2), конкуренты — на два очка меньше (0). Паритет сохранился и 6-м туре, но уже в 7-м туре Кес выиграв, вновь единолично захватил лидерство (10 очков), а Герард проиграл. На второе место вышел Александр Балякин (9 очков). В 9-м туре Балякин настиг Тиссена (оба по 12 очков), но 10-м раунде проиграл Хансу Янсену, и Тиссен до конца турнира оставался единоличным лидером.

Результаты

Ссылки 
 таблица, партии, ход турнира
  полуфинал часть 1
  полуфинал часть 2
  финал часть 1
  финал часть 2
  финал часть 3

2005 год в шашках
Спортивные соревнования в Гронингене
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Апрель 2005 года
Спорт в Нидерландах в 2005 году